Іква — річка в Україні, ліва притока Дніпра
 Іква — річка в Україні, притока Південного Бугу
 Іква — річка в Україні, притока Стиру
 Іква — село, Тернопільська область, Кременецький район
 Іква — футбольний клуб із Млинова